Myrmarachne incerta  — вид аранеоморфных пауков из подсемейства  семейства . Южная Азия: Индия.

Длина 7—8 мм. Внешне напоминает вид , но брюшко желтовато-белое.

Примечания

Литература 
 Proszynski, J. (1990). Catalogue of Salticidae (Araneae): Synthesis of Quotations in the World Literature since 1940, with Basic Taxonomic Data since 1758. — 366 pp.
 Siliwal, M., Molur, S., Biswas, B. K. (2005). Indian spiders (Arachnida: Araneae): updated checklist 2005. — Zoos´ Print Journal 20 (10): 1999—2049.

Ссылки 
 

Myrmarachne
Животные, описанные в 1915 году
Паукообразные Азии